Auersperg steht für:
 Auersperg, österreichisch-deutsches Adelsgeschlecht

Auersperg ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf von Auersperg (1821–1885), österreichischer Politiker

 Alfred Auersperg (1899–1968), österreichischer Psychiater
 Anton Alexander von Auersperg, eigentlicher Name von Anastasius Grün (1806–1876), österreichischer Politiker und Dichter 
 Erwin von Auersperg (1850–1918), österreichischer Adliger und Politiker

 Johannes Auersperg (1934–2019), österreichischer Kontrabassist und Hochschulprofessor
 Joseph Franz Anton von Auersperg (1734–1795), österreichischer Geistlicher, Fürstbischof von Passau

Siehe auch:
 Auersberg (Begriffsklärung)